dbg – codice ISO 639-3 della lingua dogul dom dogo